Lush (banda)
Lush (linguagem de programação)
Billy Lush - ator estadunidense

Desambiguação